Юрий Никитич Трубецкой:
 Трубецкой, Юрий Никитич (ум. 1634) — видный деятель Смутного времени, боярин и конюший Лжедмитрия II.
 Трубецкой, Юрий Никитич (1736—1811) — генерал-поручик, деятель московского мартинизма (масонства).